Evansville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evansville (Alabama)
 Evansville (Arkansas)
 Evansville (Colorado)
 Evansville (Georgia)
 Evansville (Illinois)
 Evansville (Indiana)
 Evansville (Minnesota)
 Evansville (Mississippi)
 Evansville (Missouri)
 Evansville (Ohio)
 Evansville (Pennsylvania)
 Evansville (Tennessee)
 Evansville (Vermont)
 Evansville (Washington)
 Evansville (West Virginia)
 Evansville (Wisconsin), im Rock County
 Evansville (Wyoming)

 Evansville Township (Douglas County, Minnesota)

Evansville als Teil von Firmierungen:
 Evansville Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller